Brian Duffy – astronauta statunitense
 Brian Duffy – attore 
 Brian Duffy – fotografo britannico
 Brian John Duffy, in arte Jet Black – musicista britannico